Piwnica Świdnicka w Krakowie
 Piwnica Świdnicka we Wrocławiu